Eldoradensi – abitanti di Eldorado (Mato Grosso do Sul)
Eldoradensi – abitanti di Eldorado (San Paolo)
Eldoradensi – abitanti di Eldorado do Carajás
Eldoradensi – abitanti di Eldorado do Sul